Pääluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pääluoto (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Pääluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar